Сибилла Алерамо (, настоящее имя Марта Феличина Фаччо (); 14 августа 1876, Алессандрия — 13 января 1960, Рим) — итальянская писательница и феминистка, лауреат Премии Виареджо. Наиболее известна своими автобиографическими описаниями жизни итальянской женщины в конце XIX века.

Биография 
Сибилла Алерамо родилась в провинции Алессандрия и при рождении получила имя Рина Фаччо (). В 16 лет она была вынуждена уйти из школы и выйти замуж за мужчину, который изнасиловал её. В 1901 году Алерамо приняла решение оставить мужа и сына и переехать в Рим, что позже описала в своей первой книге. В Риме она вращалась в политических и художественных кругах, создавая произведения феминистической и гомосексуальной тематики.
Алерамо принимала участие в создании народных школ в Римской области. Переписывалась с М. Горьким и М.Ф. Андреевой, с которыми она познакомилась в 1912 году в Сорренто. Была знакома с Вячеславом Ивановым. Дружила с врачом, писательницей и переводчицей Ольгой Синьорелли (Ресневич) (Olga Signorelli). В 1908 году на одном из женских съездов Алерамо встретилась с Кордулой Линой Полетти, и их лесбийская связь, продолжавшаяся в течение одного года, легла в основу нового романа Алерамо «Переход» (). Личная переписка Алерамо с Полетти позже начала представлять интерес для исследователей, поскольку обе женщины высказывали непредвзятое мнение по поводу гомосексуальных отношений. Позднее была активной участницей общества "Италия - СССР". В 1952 году посетила СССР.

Впоследствии Сибилла Алерамо стала одной из самых выдающихся итальянских феминисток. В пожилом возрасте она путешествовала по Европе, после Второй мировой войны вступила в Итальянскую коммунистическую партию. Умерла в возрасте 83 лет в Риме после долгой болезни.

Образ в кинематографе 
В 2002 году режиссёром Микеле Плачидо был снят фильм «Un viaggio chiamato amore» (итал.), в котором описывается роман Алерамо с поэтом Дино Кампаной.

Библиография

Переводы на русский язык
 Бесправная // Образование, 1907.  №№ 2а-6.
 Сибилла Алерамо Стихи.Перевод с итальянского В.Соловьева. Предисловие Б. Всеволодова. М., 1952.- 40 с.

Примечания

Литература 
 Литературная энциклопедия. Т.1. М., 1962. С. 148. 
 Потапова З.М. Прогрессивная литература  Италии. В сб. Прогрессивная литература  стран капитализма в борьбе за мир. М., 1952.
 Письмо М. Ф. Андреевой — Сибилле Алерамо  (7 октября 1912, Капри) в сб. «Архив А. М. Горького», т. VIII, стр. 248.
 Pier Luigi Cavalieri, Sibilla Aleramo, Gli anni di “Una donna”. Porto Civitanova 1888-1902, Ancona, Affinità Elettive, 2011 ISBN 978-88-7326-184-1
 
 Pickering-lazzi, Robin (1995). Mothers of Invention: Women, Italian Fascism, and Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp. 137–165.
 Matilde Angelone, L'apprendistato letterario di Sibilla Aleramo con novelle inedite, Liguori, 1987. ISBN 88-207-1565-1
 René de Ceccatty, Sibilla: vita artistica e amorosa di Sibilla Aleramo, Milano, Mondadori, 1992

Ссылки 
 Сибилла Алерамо в базе данных итальянских писательниц
 Краткая биография Сибиллы Алерамо 
 Работы Алерамо на сайте проекта «Гутенберг»

Писательницы Италии
Поэтессы Италии
Лауреаты премии Виареджо
Похороненные на кладбище Кампо Верано
Деятели феминизма Италии
Коммунисты Италии